Kurjak (Udbina), naselje u općini Udbina, Ličko-senjska županija, Hrvatska
 Smiljevac (Aljmaška mikroregija, Mađarska) ili Kurjak, naselje u Aljmaškoj mikroregiji, Mađarska
 Kurjak (otok), otok kod Oliba